Хуан Карлос Ферреро був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки в 3-му колі його переміг Альберто Мартін.

Гастон Гаудіо виграв титул, перемігши у фіналі Альберт Коста з рахунком 6–4, 6–0, 6–2.

Сіяні гравці 
Сіяного чемпіона виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісистів виходять без боротьби в друге коло.

  Ллейтон Г'юїтт (півфінал)
  Євген Кафельников (2-ге коло)
  Хуан Карлос Ферреро (3-тє коло)
  Себастьян Грожан (2-ге коло)
  Гільємо Каньяс (півфінал)
  Юнес Ель-Айнауї (чвертьфінал)
  Алекс Корретха (чвертьфінал)
  Томас Енквіст (2-ге коло)
  Ніколас Лапентті (3-тє коло)
  Хішам Аразі (1-ше коло)
 n/a
  Карлос Мойя (3-тє коло)
  Альберт Портас (1-ше коло)
  Хуан Ігнасіо Чела (2-ге коло)
  Альберт Коста (фінал)
  Давід Налбандян (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 2002 Open SEAT Godó Draw 

Torneo Godó 2002
Одиночний розряд